Le tournoi de tennis d'Eastbourne est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2011, classée en catégorie Premier, se dispute du 13 au .

Marion Bartoli remporte le simple dames. En finale, elle bat Petra Kvitová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Květa Peschke et Katarina Srebotnik.

Faits marquants 
Ce tournoi de catégorie Premier s'est disputé à Eastbourne du 13 au .

Après avoir atteint la demi-finale lors de quatre années consécutives, de 2007 à 2010, la Française Marion Bartoli remporte pour la première fois le tournoi face à Petra Kvitová en finale, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Květa Peschke et Katarina Srebotnik.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne (ATP 2011)
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2011
Eastbourne
Tennis en Angleterre en 2011
Tennis en juin 2011